Mohsin ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:

 Mohsin (Badminton), bangladeschischer Badmintonspieler
 Adel Mohsin (* 1994), deutscher Pianist
 Hani Mohsin Hanafi (Hani Mohsin; 1965–2006), malaysischer Schauspieler
 Moni Mohsin (* 1963), pakistanische Schriftstellerin